Альбанчес-де-Махина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 39,2 км². Население — 1230 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Хаэна